Frère Philippe est en religion le nom de

 Mathieu Bransiet (1792-1874), dit Frère Philippe Bransiet
 Henri Grouès (1912-2007), dit l’abbé Pierre

Nom en religion